Дмитрий Константинович Навалихин (1911—1991) — советский и российский архитектор и художник; главный архитектор Калининграда с 1947 по 1953 год.

Биография 
Родился в 1911 году в Новосибирске. С 1936 по 1939 год учился на архитектурном факультете Всероссийской академии художеств.

До начала Великой Отечественной войны работал в Ленинграде.

С 1947 по 1953 главный архитектор Калининграда. С 1955 по 1957 год начальник областного отдела по делам архитектуры. Получил степень кандидата архитектуры.

С 1957 по 1961 года преподавал в Челябинске. Позже переехал в Москву, где работал в Гипрогоре. В 1989 году вернулся в Калининград.

Умер в 1991 году. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Работы 
Постройки в соавторстве с архитекторами А. А. Оль и Е. И. Холмогоровым:
 жилой дом в Ленинграде на Суворовском проспекте, 5 (1935—1938)
 санаторий ВЦСПС «Пикет» в Кисловодске (1937—1938).
В Калининграде архитектор:
 с 1947 года руководил реконструкцией и строительством Сталинградского проспекта (ныне проспект Мира). Сам Навалихин остался недоволен реконструкцией, отмечая низкое качество работ и отступления от схемы.
 В 1947—1949 годах разработал первый генеральный план города, а также проект реконструкции центра.

Взгляды на реконструкцию Калининграда 
Белинцева Ирина Викторовна, кандидат искусстоведения, специалист по архитектуре Восточной Пруссии, отмечает неоднозначное отношение главного архитектора Калининграда к немецкому наследию города и в качестве примера приводит следующие две выдержки из диссертации Навалихина: «бывший немецкий капиталистический город не может и не должен восстанавливаться в ранее существовавшем виде» и «нужно считать целесообразным дальнейшее сохранение отдельных немецких памятников и связанных с историей сооружений в качестве исторических памятников». Белинцева также отмечает, что Навалихин немало сделал для сохранения архитектурных памятников города. Архитектор предлагал вести новое строительство на месте разобранных кварталов с учетом ранее существовавшей планировки, высотных отметок, направлений красных линий улиц.

Труды 
 Навалихин Дмитрий Константинович, «К вопросу реконструкции центра города Калининграда», Вариант 1 (М., 1954).
 Навалихин Дмитрий Константинович, «К вопросу реконструкции центра города Калининграда», Вариант 2 (М., 1956).
 В Российском государственном архиве экономики хранятся многочисленные биографические документы, а также документы, связанные с общественной и творческой деятельности Дмитрия Константиновича.

Примечания

Ссылки 
 Навалихин Дмитрий Константинович.: gako2006.narod.ru.
 Биография на Artru.info
 Белинцева И. В. Архитектура Восточной Пруссии в Калининградской области. Проблемы осмысления и сохранения.

Архитекторы Калининграда
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище